Кобежице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вроцлавский повят, Нижнесилезское воеводство. Население на 2004 год 12 814 человек.

Уровень доходов в Кобежице один из самых высоких в стране, здесь расположены крупнейшие торговые центры в Польше (Centrum Bielany, Castorama, Ikea, Obi, Tesco, Piotr i Paweł, Makro, Black Red White, Office Depot, Komfort, RTV Euro AGD, Electro World, Media Markt, Auchan, Agata Meble, Leroy Merlin и другие). Гмину пересекают шоссе A4 и A8, а также европейские дороги E67 и E261.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Беляны-Вроцлавске
 Бискупице-Подгурне
 Бонки
 Будзишув
 Вежбице
 Высока
 Дамяновице
 Добковице
 Домаслав
 Жерники-Мале
 Журавице
 Кобежице
 Круликовице
 Ксенгинице
 Куклице
 Кшижовице
 Магнице
 Малушув
 Новины
 Овсянка
 Пелчице
 Пусткув-Вильчковски
 Пусткув-Журавски
 Рацлавице-Вельке
 Ролянтовице
 Сленза
 Сольна
 Тынец-Малы
 Тынец-над-Слензон
 Хшанув
 Цешице
 Щепанковице
 Яшовице

Соседние гмины 
 Гмина Борув
 Гмина Йорданув-Слёнски
 Гмина Конты-Вроцлавске
 Гмина Собутка
 Гмина Свента-Катажина
 Вроцлав
 Гмина Журавина

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Нижнесилезского воеводства